Bois d'Acren, en néerlandais Akrenbos, peut désigner :
 Le bois d'Acren
 le hameau de Bois d'Acren